«Время собирать камни»:
 Время собирать камни — российский фильм 1992 года
 Время собирать камни — российский фильм 2005 года.
 Время собирать камни — украинский телесериал 1993—1996 годов.